Geografia:
 Grozni, capital de la República de Txetxènia
 Grozni (Sovkhozni), un khútor de la República d'Adiguèsia
 Grozni (Sévero-Vostótxnie Sadi), un khútor de la República d'Adiguèsia